Макарьевский сельсовет — название ряда административно-территориальных образований в России.

Список

Алтайский край 
 Макарьевский сельсовет — в составе Топчихинского района.
 Макарьевский сельсовет — в составе Солтонского района.
 Макарьевский сельсовет — в составе Алтайского района.

Нижегородская область 
 Макарьевский сельсовет — в составе Варнавинского района.
 Макарьевский сельсовет — в составе Ветлужского района.
 Макарьевский сельсовет — в составе Лысковского района, упразднен в 2009 году (ныне часть Валковского сельсовета).

См. также 
 
 
 Макарьевское сельское поселение